Assistens Kirkegård is de naam van een groot aantal begraafplaatsen in Denemarken.

De naam 'assistens' komt uit het Latijn en betekent 'assisterend' of 'ondersteunend'. Het woord 'kirkegård' is Deens voor 'begraafplaats'. Aan het eind van de 17e eeuw waren de Deense autoriteiten van oordeel dat het niet meer acceptabel was om begraafplaatsen binnen stadscentra te hebben. Niet alleen raakte het beschikbare grondoppervlak bezet, maar ook was het onhygiënisch om mensen zo dicht bij bewoning te begraven. Als oplossing hiervoor werd besloten om buiten de steden grotere begraafplaatsen aan te leggen, die konden worden gedeeld door meerdere kerken.

De eerste assistens kirkegård werd bij koninklijk besluit gesticht op 26 mei 1757 in Nørrebro, Kopenhagen, en ingewijd op 6 november 1760.

Veel van dergelijke begraafplaatsen die dus aanvankelijk buiten de stad werden aangelegd, bevinden zich inmiddels toch weer te midden van de bewoning, doordat de steden in de loop der eeuwen fors zijn gegroeid.

Assistens Kirkegård kan verwijzen naar meerdere begraafplaatsen in Denemarken:
 Assistens Kirkegården (Aarhus)
 Assistens Kirkegården ved Mindeport (Aarhus)
 Assistens og Søholm Kirkegård (Birkerød)
 Assistens Kirkegård (Fredericia)
 Assistens Kirkegård (Haderslev)
 Assistens Kirkegård (Kopenhagen)
 Assistens Kirkegård (Køge)
 Assistens Kirkegård (Lyngby)
 Assistens Ny Kirkegård (Nørresundby)
 Assistens Kirkegård (Nyborg)
 Assistens Kirkegård (Odense)
 Assistens Kirkegård (Skagen)
 Assistens Kirkegård (Svendborg)